Adalbert Probst (1900-1934), homme politique allemand ;
 Barbara Probst (née en 1989), comédienne française ;
 Christoph Probst (1919-1943), résistant allemand ;
 Dominique Probst (né en 1954), compositeur français ;
 Erich Probst (1927-1988), footballeur autrichien ;
 Jacques Probst (né en 1951), auteur dramatique, metteur en scène et comédien suisse ;
 Jacques ou  (1880-1966), sculpteur suisse ;
 Jean-François Probst (1949-2014), homme politique et écrivain français ;
 Jeff Probst (né en 1961), animateur de télévision, producteur et réalisateur américain ;
 Heinrich Probst (éditeur) (Heinrich Albert Probst; 1791–1846), éditeur de musique allemand ;
 Heinrich Probst (résistant) (1907–1945), résistant allemand ;
 Lucien Pascal, nom de scène de Lucien Probst (1906-2006), acteur français ;
 Maria Probst (1902-1967), femme politique allemande ;
 Marius Probst (né en 1995), athlète allemand ;
 Michel Probst (né en 1960), homme politique suisse ;
 Pierre Probst (1913-2007), dessinateur français, créateur du personnage de Caroline ;
 Wiltrud Probst (née en 1969) joueuse de tennis allemande.

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien